Brisman ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Brisman (1760–1800), schwedischer Mathematiker, Physiker und Hochschullehrer
 Faustino Burgos Brisman  (* 1960), dominikanischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Santo Domingo